Кимбер Вудс (; род. 2 февраля 1993 года в Майами, Флорида, США) — американская порноактриса.

Карьера 
С 10 лет занимается боевыми искусствами. Также в течение шести лет занималась смешанными боевыми искусствами.

Была приглашена в порноиндустрию своим парнем — порноактёром Ти Стоуном (), который к тому моменту снимался уже 10 лет. Первые съёмки сексуальной сцены состоялись в апреле 2014 года для студии Reality Kings. В конце 2015 года впервые снялась в сцене анального секса для Reality Kings. В фильме Manuel DPs Them All 5 (2016) студии Jules Jordan Video впервые снялась в сцене двойного проникновения. Также снимается в сценах лесбийского и межрасового секса. Актрису представляет агентство OC Modeling.

Снимается для Brazzers, Diabolic Video, Digital Playground, Elegant Angel, Evil Angel, Fantasy Massage, Filly Films, Forbidden Fruits Films, Girlfriends Films, Hustler Video, Kink.com, Naughty America, Reality Kings, TeamSkeet, Wicked Pictures и многих других.

В конце 2017 года появилась на обложке праздничного спецвыпуска журнала Hustler.

В ноябре 2018 года была номинирована премией XBIZ Award в категории «Лучшая актриса — полнометражный фильм» (за Highway Home).

По данным сайта IAFD на 2019 год, снялась в 179 порнофильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2014 — Spring Break Fuck Parties 2
 2015 — C yoU Next Tuesday 4
 2015 — Lesbian Roadtrips
 2016 — Anal Intensity 4
 2016 — Manuel DPs Them All 5
 2016 — Real Anal Lovers
 2017 — Anal Training Teens 2
 2017 — Big Black Cock Invasion
 2017 — Deep Anal Action 3
 2017 — Fauxcest
 2017 — Gangbang Auditions 32
 2017 — My Dad, Your Dad
 2018 — BUTTer Me Up
 2018 — Highway Home
 2018 — Lesbian Tutors 5

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами